Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Frauen wurde 2015/16 zum 41. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische 1. Bundesliga, die von elf Mannschaften bestritten wurde. Meister wurde zum 45. Mal SG SVS Post.

Bundesliga

Modus 
In der 1. Bundesliga spielen die besten zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, in Setzspiele um die Setzliste für die Play-off-Phase. Den Grunddurchgang bestreiten maximal zehn Mannschaften, die in einer Hin- und in einer Rückrunde gegeneinander antreten und damit werden maximal 18 Runden ausgetragen.

Anschließend spielen in die Play-off-Phase die ersten acht Mannschaften in Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Viertelfinali in maximal drei Spielen (best of three), die Halbfinale in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden.

1. Bundesliga 

Abschlusstabelle des Grunddurchganges

Spiele im Detail
1. Bundesliga Damen: Grunddurchgang

Meister-Play-off 

Setzliste für das Meister-Play-off
SG SVS Post
ASKÖ Linz Steg
ATSC Wildcats Klagenfurt
PSV VBG Salzburg
UVC Graz
TI-volley
VC Tirol
SG Prinz Brunnenbau Volleys

Übersicht Play-off-Phase 

Endstand Playoff

Teilnehmer an der MEVZA 2016/17: SG SVS Post

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgetragen.

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgetragen.

Zwischenrunde (Platz 5 bis 8) 
Die Spiele der Zwischenrunde wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgetragen.

Platzierungsspiele

Spielstätten

Die Meistermannschaft

2. Bundesliga

Modus 
In der 2. Bundesliga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten Plätze für die Qualifikation für die Aufstiegsrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Ost

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Damen: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle Pool A

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Damen: Frühjahrsdurchgang, Pool A

Abschlusstabelle Pool B

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Damen: Frühjahrsdurchgang, Pool B

Platzierungsspiele

2. Bundesliga Süd

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Damen: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle Pool A

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Damen: Frühjahrsdurchgang, Pool A

Abschlusstabelle Pool B

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Damen: Frühjahrsdurchgang, Pool B

Platzierungsspiele

2. Bundesliga West

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West Damen: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West Damen: Frühjahrsdurchgang

Relegation

Modus 
In der 1. Bundesliga Aufstiegsrunde spielen die drei letztplatzierten Teams der 1. Bundesliga und die erstplatzierten der 2. Bundesliga um den Aufstieg in die Austrian Volley League Women 2016/17. In der Saison 2015/16 wurde laut ÖVV nur eine 1. Bundesliga Aufstiegsrunde mit Vereinen aus der 1. Bundesliga und der 2. Bundesliga, die 2. Bundesliga Meisterrunde wurde deshalb nicht ausgetragen.

1. Bundesliga Aufstiegsrunde 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
1. Bundesliga Damen: Aufstiegsrunde

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2015/16
Volleyballsaison 2015/16